Hronek ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Hronek, US-amerikanische Savate-Boxerin
 Filip Hronek (* 1997), tschechischer Eishockeyspieler
 Helmut Hronek, österreichischer Marxist-Leninist, Chefredakteur der Zeitschrift „Funke“
 Josef Hronek (1921–2004), österreichischer Fußballspieler
 Lukáš Hronek (* 1982), tschechischer Eishockeytorwart
 Tim Hronek (* 1995), deutscher Freestyle-Skisportler
 Veronique Hronek (* 1991), deutsche Skirennläuferin

Siehe auch:
 Chronegk